Мански се може односити на:

 Манкс (језик)
 Манкс (народ) (Манкси)